Cucuta, falu Romániában
 Cúcuta, nagyváros Kolumbiában